Thye ist der Familienname folgender Personen:

 Edward John Thye (1896–1969), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Minnesota
 John Thye (1918–1981), US-amerikanischer Schauspieler, bekannt unter dem Pseudonym Tex Harding (Schauspieler)
 Otto Thye (1885–1947), deutscher Politiker, Landtagsabgeordneter im Oldenburgischen Landtag des Freistaates Oldenburg